Fuentealbilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentealbilla (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Fuentealbilla (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar